Søgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Frederik Søgaard (* 1997), dänischer Badmintonspieler
 Michael Søgaard (* 1969), dänischer Badmintonspieler
 Morten Søgaard (* 1956), norwegischer Curler
 Thomas Søgaard (* ~1970), dänischer Badmintonspieler
 Linea Søgaard-Lidell (* 1987), dänische Kommunikationsberaterin und Politikerin (Venstre), MdEP
 Lotte Søgaard-Andersen (* 1959), dänische Molekularbiologin und Direktorin am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie

Siehe auch:
 Søgård, Dorf in Süderjütland (Dänemark)